Martin Plowman (Burton upon Trent, Inglaterra, 3 de outubro de 1987) é um piloto de corridas automobilísticas inglês que compete atualmente na IndyCar Series.

Resultados

Formula 3 Euro Series

Indy Lights

IndyCar Series 

 * Temporada 2011 em andamento.

Ligações externas 
 

Pilotos de automóvel da Inglaterra
Pilotos da IndyCar Series da Inglaterra